Amédée Gordini (1899-1979), ingénieur automobile, né à Bazzano et mort à Paris ;
Aldo Gordini (1921-1995), ancien pilote automobile, né à Bologne et mort à Paris ; 
Irma Gordini, chanteuse, 1876 ;
Michele Gordini (1896-1970), coureur cycliste ;
 Niní Gordini Cervi (1907-1988), actrice italienne.

Le patronyme Gordini est porté en France depuis le Moyen Âge.